Iwasjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Mykola Iwasjuk (1865–1937), ukrainischer Maler und Grafiker
 Wolodymyr Iwasjuk (1949–1979), ukrainischer Komponist, Sänger, Dichter und Begründer der ukrainischen Popmusik